De Grand Prix-wegrace van Groot-Brittannië 2015 was de twaalfde race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2015. De race werd verreden op 30 augustus 2015 op Silverstone nabij Silverstone, Groot-Brittannië.

Uitslag

MotoGP 
De start van de race werd afgebroken omdat alle coureurs na de opwarmronde de pits inkwamen om over te stappen op hun tweede motorfiets met een regenafstelling. 25 minuten later werd de race gestart over de oorspronkelijke afstand van 20 ronden.

Moto2

Moto3

Tussenstand na wedstrijd

MotoGP

Moto2

Moto3

2015
Groot-Brittannië